Emanation (lat. ‚Ausfluss‘) steht für:

 einen Begriff aus der Philosophie, siehe Emanation (Philosophie)
 einen Begriff aus der Physik, siehe Emanation (Physik)
 Emanation (Album), ein Jazzalbum von Sam Rivers (1971/2019)

Siehe auch:

 Immanation